Il Gruppo II della Zona Euro-Africana (Europe/Africa Zone) è il secondo livello di competizione della Zona Euro-Africana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2017. I due vincitori sono ammessi al Gruppo I nel 2018.

Teste di Serie:
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Formula: 16 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta. Tutte le squadre prendono parte al torneo fin dal primo turno, gli ottavi di finale, fino a che non rimangono solo due squadre le quali vengono promosse al Gruppo I della zona Euro-Africana nel 2018. Le otto squadre sconfitte nel primo turno disputano un turno eliminatorio parallelo fra di loro in cui le quattro sconfitte retrocedono al Gruppo III nel 2018.

Tabellone

Primo turno

Tunisia vs. Svezia

Cipro vs. Turchia

Lituania vs. Madagascar

Georgia vs. Finlandia

Lettonia vs. Norvegia

Danimarca vs. Marocco

Sudafrica vs. Estonia

Slovenia vs. Monaco

Verdetti 
 Promosse al Gruppo I:
 Retrocesse al Gruppo III:

Voci correlate 
 Coppa Davis 2017 Zona Euro-Africana Gruppo I
 Coppa Davis 2017 Zona Euro-Africana Gruppo III - Europa
 Coppa Davis 2017 Zona Euro-Africana Gruppo III - Africa

Collegamenti esterni
 

Europa/Africa II